Обсерватория Мон-Мегантик — астрономическая обсерватория, основанная в 1978 году в :en:Mont Megantic, Квебек, Канада. Обсерватория основана и управляется тремя университетами: Монреальский университет, Университет Лаваля и Университет Макгилла. Является крупнейшей обсерваторией в восточной Канаде и расположена на самой высокой точке провинции Квебек, до которой можно добраться на автотранспорте.

Руководители обсерватории 
 :fr:Rene Racine
  сейчас - Rene Doyon

История обсерватории 
Обсерватория создавалась для отработки приборов и методик наблюдений для Канадско-Франко-Гавайской обсерватории. Усилия по борьбе с местным световым загрязнением (примерно одна четверть которого связана с близлежащим городом Шербрук) привели к созданию первой в мире международной ассоциации сохранения темного неба (:en:International Dark-Sky Association (IDA) :en:Dark Sky preserve) вокруг обсерватории, охватывающей площадь около 5500 квадратных км (2123 квадратных миль).

Инструменты обсерватории 
 1.6-м Ричи-Кретьен
 ИК-тепловизор

Направления исследований 
 Получение фотоизображений
 Спектроскопия
 Поляриметрия
 ИК-наблюдения

Основные достижения 
 Всего три астрометрических измерений опубликовано в 1991 году

Известные сотрудники 
 :en:Steven MacLean (astronaut) - председатель совета директоров обсерватории
 :en:Yvan Dutil - активно занимался созданием темной зоны вокруг обсерватории
 :fr:Chloé Legris

Интересные факты 
 В честь обсерватории назван астероид :en:4843 Mégantic
 По размеру 1.6-м телескоп является четвертым в Канаде и крупнейшим в Восточной Северной Америке

Примечания

Ссылки 

 Mont Mégantic Observatory Clear Sky Clock Forecast of observing conditions.
 Astrolab du parc national du Mont-Mégantic Information about visiting the ASTROlab during the day.
 360 interactive panorama featuring Mont Mégantic Observatory

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Mont Megantic»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC (детализация)

См. также 
 Доминьонская астрофизическая обсерватория
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Мон-Мегантик
Монреальский университет
Астрономические обсерватории Канады
Здания и сооружения, построенные в 1978 году
Здания и сооружения Квебека
Появились в 1970-е годы в Канаде
1978 год в науке